Hemiprosopa albella är en fjärilsart som beskrevs av Victor Toucey Chambers 1877. Hemiprosopa albella ingår i släktet Hemiprosopa och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
albella